Moue ou Moué peut faire référence à :

Général 

 La moue, grimace faite en rapprochant et en allongeant les lèvres.

Patronyme 

  (née en 1985), joueuse japonaise de badminton ;
  (1873-1945), éducateur japonais.

Toponymes 

 la maison Le Moué, maison française ;
 le , plateau néo-calédonien ;
 le , appelé aussi Moué, cours d'eau camerounais ;
 le , appelé aussi Moué,  cours d'eau camerounais.

Voir aussi 

 
 Mout
 Moût